Greguš ist der Familienname folgender Personen:

 Ctibor Greguš (1923–2015), slowakischer Ingenieur und Schriftsteller 

 Michal Greguš (1926–2002), slowakischer Mathematiker und Hochschullehrer